Montpellier Méditerranée Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Hérault in der Region Okzitanien. Er wurde am 30. Juli 2001 gegründet und umfasst 31 Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Der 1965 gegründete District de Montpellier, der aus anfangs 12, später 15 Gemeinden bestand, wurde zum 1. August 2001 in die Communauté d’agglomération Montpellier Agglomération umgewandelt. Mit Beitritten umfasste die Communauté nun 38 Gemeinden. Um ihre Unabhängigkeit zu bewahren, traten zum 1. Januar 2004 sechs Gemeinden (La Grande-Motte, Mauguio, Saint-Aunès, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc und Teyran) wieder aus. Palavas-les-Flots, das seit 1965 dem Vorgängerverband angehörte, verließ die Communauté zum 1. Januar 2005, so dass die Zahl der Mitgliedsgemeinden nunmehr nur noch 31 beträgt. Mit 1. Januar 2015 wurde der Gemeindeverband nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen in die Rechtsform einer Métropole überführt und erhielt den Namen Montpellier Méditerranée Métropole.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Französische Métropole
Gemeindeverband im Département Hérault
Gegründet 2001